Zhujie Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhujie Zhen (köping i Kina, Shandong), 
 Zhujie Zhen (köping i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar